Makkabese opstand (167-160 v.Chr.) onder leiding van Mattathias en Judas Makkabeüs
Beleg van Jeruzalem (63 v.Chr.) onder leiding van Aristobulus II
Joodse opstand (4 v.Chr.) onder leiding van Simon van Perea
Alexandrijnse pogroms (38 n.Chr.)
Joodse opstand (44-46) onder leiding van Theudas
Joodse Oorlog (66-70) onder leiding van de Zeloten
Kitosoorlog (115-117) onder leiding van onder anderen Lukuas
Bar Kochba-opstand (132-136) onder leiding van Simon Bar Kochba
Joodse opstand tegen Gallus (351)
Samaritaanse opstanden (484-572)
Joodse opstand tegen Heraclius (614-629)